Sanleonardesi – abitanti di San Leonardo (Italia)
Sanleonardesi – abitanti di San Leonardo di Cutro
Sanleonardesi – abitanti di San Leonardo in Passiria